Districtul Lincoln sau Districtul civil Lincoln (conform originalului, Lincoln Township) se poate referi la douăzeci și opt districte civile din statul  al .

Statul Kansas - Lincoln Township (28)

Comitate de la A la D (7) 

 Districtul Lincoln, comitatul Anderson, statul  (vedeți LC Tw AS-KS),
 Districtul Lincoln, comitatul Butler, statul Kansas (vedeți LC Tw BT-KS),
 Districtul Lincoln, comitatul Cloud, statul Kansas (vedeți LC Tw KS-CL),
 Districtul Lincoln, comitatul Coffey, statul Kansas (vedeți LC Tw CF-KS),
 Districtul Lincoln, comitatul Crawford, statul Kansas (vedeți LC Tw CD-KS),
 Districtul Lincoln, comitatul Decatur, statul Kansas (vedeți LC Tw DT-KS),
 Districtul Lincoln, comitatul Dickinson, statul Kansas (vedeți LC Tw DK-KS),

Comitate de la E la N (8) 

 Districtul Lincoln, comitatul Edwards, statul Kansas (vedeți LC Tw ED-KS),
 Districtul Lincoln, comitatul Ellsworth, statul Kansas (vedeți LC Tw EL-CL),
 Districtul Lincoln, comitatul Franklin, statul Kansas (vedeți LC Tw FR-KS),
 Districtul Lincoln, comitatul Grant, statul Kansas (vedeți LC Tw GT-KS),
 Districtul Lincoln, comitatul Jackson, statul Kansas (vedeți LC Tw JS-KS),
 Districtul Lincoln, comitatul Linn, statul Kansas (vedeți LC Tw DK-KS),
 Districtul Lincoln, comitatul Marshall, statul Kansas (vedeți LC Tw ML-KS),
 Districtul Lincoln, comitatul Neosho, statul Kansas (vedeți LC Tw NO-KS),

Comitate de la M la R (8) 

 Districtul Lincoln, comitatul Osage, statul Kansas (vedeți LC Tw OS-KS),
 Districtul Lincoln, comitatul Ottawa, statul Kansas (vedeți LC Tw OT-KS),
 Districtul Lincoln, comitatul Pawnee, statul Kansas (vedeți LC Tw PN-KS),
 Districtul Lincoln, comitatul Pottawatomie, statul Kansas (vedeți LC Tw PT-KS),
 Districtul Lincoln, comitatul Reno, statul Kansas (vedeți LC Tw RN-KS),
 Districtul Lincoln, comitatul Republic, statul Kansas (vedeți LC Tw RP-KS),
 Districtul Lincoln, comitatul Rice, statul Kansas (vedeți LC Tw RC-KS),
 Districtul Lincoln, comitatul Russell, statul Kansas (vedeți LC Tw RL-KS),

Comitate de la S la Z (5) 

 Districtul Lincoln, comitatul Sedgwick, statul Kansas (vedeți LC Tw SD-KS),
 Districtul Lincoln, comitatul Sherman, statul Kansas (vedeți LC Tw SN-KS),
 Districtul Lincoln, comitatul Smith, statul Kansas (vedeți LC Tw SM-KS),
 Districtul Lincoln, comitatul Stafford, statul Kansas (vedeți LC Tw ST-KS),
 Districtul Lincoln, comitatul Washington, statul Kansas (vedeți LC Tw WA-KS).

Vezi și 

 
 Listă de locuri numite după Abraham Lincoln
 Lincoln (dezambiguizare)
 Comitatul Lincoln (dezambiguizare)
 Districtul Lincoln (dezambiguizare)

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii
Pagini de dezambiguizare ale districtelor statului Kansas